Osoby:
 Florence Marryat – angielska pisarka
 Frank Marryat – angielski pisarz
 Frederick Marryat – angielski pisarz

Zobacz też:
 Marriott